Давиде Маротти (, 1 января 1881, Неаполь — 18 июля 1940) — итальянский шахматист, мастер. Первый официальный чемпион Италии.

Участник крупного международного турнира в Лондоне (1922 г.) и II Олимпиады (1928 г.).

Профессор литературы и философии.

Вел шахматный отдел в журнале «Regina» (1915 г.), сотрудничал с журналами «L'Italia Scacchistica» (1913, 1916 — 1923 гг.) и «L'Alfiere di Re» (1922 г.).

В 1923 году выпустил брошюру о матче с С. Росселли.

Спортивные результаты

Литература 
 Adriano Chicco, Giorgio Porreca: Dizionario enciclopedico degli scacchi. Milano, Mursia, 1971.
 Adriano Chicco, Antonio Rosino: Storia degli scacchi in Italia. Venezia, Marsilio, 1990, ISBN 88-317-5383-5.
 Spina, Santo Daniele, I giocatori siciliani 1500-1975, aprile 2011 (ISBN 978-1-291-07508-3), pp. 290-293.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Италии